Florentius latin név, jelentése: „virágzás”. Női párja a Florentia. Több nevezetes történelmi személy neve.

 Florentius; 3. századi mártír
 Szent Florentius; †310 körül, Trier püspöke
 Florentius; II. Constantius tisztviselője
 Flavius Florentius; consul 361-ben
 Florentius; Konstantinápoly püspöke 363 körül
 Florentius; 367-ben Gallia praetorianus praefectusa
 Florentius; Szíria kormányzója 392–393-ban
 Flavius Florentius; consul 429-ben
 Szent Florentius; †485
 Flavius Florentius; consul 515-ben
 Szent Florentius; Orange püspöke 517–524 között
 Florentius; Strasbourg püspöke, †624 körül
 Lippei Florentius; †1211
 Florentius Volusenus; skót humanista a 16. században

 Florentia; Firenze latin neve